Ондаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Маріня-даш-Ондаш — парафія.